Formula Atlantic sezona 2004 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo med 18. aprilom in 12. septembrom 2004.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R17=odstopil, toda uvrščen NS=ni štartal (8)=mesto po treningu, toda štartno mesto ni bilo prosto

2004 v športu
2004